Parmi cinquante nations, l'Azerbaïdjan a participé aux Jeux européens de 2015. C'est aussi le pays organisateur.

Médailles 

2015
Délégation aux Jeux européens de 2015
Jeux européens